Bell Challenge 2005 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в канадском городе Квебек и являющегося частью тура WTA в рамках серии турниров 3-й категории.

В 2005 году турнир прошёл с 31 октября по 6 ноября. Соревнование продолжало осеннюю серию зальных турниров, подготовительную к Итоговому чемпионату.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Мартина Суха
 в парном разряде —  Карли Галликсон и  Мария-Эмилия Салерни

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала француженка Натали Деши (№ 13 в мире на тот момент). 26-летняя уроженка Гваделупы уверенно дошла до полуфинала, но там не справилась с будущей чемпионкой — Эми Фразье; в финале американка переиграла дебютировавшую в матчах подобного уровня шведку Софию Арвидссон. Сильнейшие несеянные участницы приза проиграли в четвертьфинале.

Посев парного соревнования возглавила команда с участием одной из прошлогодних чемпионок — аргентинки Марии-Эмилии Салерни. Альянс Салерни и Марион Бартоли уверенно прошёл в полуфинальную стадию, но там не вышел на игру из-за проблем со здоровьем у француженки. В их отсутствие титул разыграли четвёртая команда посева Лига Декмейере / Эшли Харклроуд и несеянная пара Анастасия Родионова / Елена Веснина, где россиянки стали сильнейшими по итогам трёх партий, по ходу соревнований справившись с тремя из четырёх сеянных альянсов.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Эми Фразье обыграла  Софию Арвидссон со счётом 6-1, 7-5.
 Фразье выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Арвидссон сыграла дебютный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Анастасия Родионова /  Елена Веснина обыграли  Лигу Декмейере /  Эшли Харклроуд со счётом 6-7(4), 6-4, 6-2.
 Родионова с 3-й попытки побеждает в финале соревнования ассоциации.
 Веснина выигрывает свой дебютный финал в туре ассоциации.

См. также 
 Bell Challenge

 WTA Тур 2005 года
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Канада
Теннис
Октябрь 2005 года
Ноябрь 2005 года
2005